Valdesaz es el nombre de varias localidades españolas:
Valdesaz, localidad de la provincia de Guadalajara.
Valdesaz de los Oteros, localidad de la provincia de León.
Valdesaz, localidad de la provincia de Segovia.